Trias är ett släkte av orkidéer. Trias ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Orkidéer

vi:Trias